Brattåstjärn kan syfta på:
Brattåstjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Brattåstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn